La princesse Charlotte de Saxe-Hildburghausen (, Hildburghausen – , Bamberg) est la fille de Frédéric Ier de Saxe-Hildburghausen et de son épouse, Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1769-1818). Elle est l'épouse du prince Paul-Charles de Wurtemberg et la mère de ses cinq enfants.

Jeunesse 
Charlotte est la fille aînée et la deuxième de douze enfants. L'une de ses marraines est Catherine II de Russie. Avec ses sœurs, Thérèse et Louise, Charlotte était considérée comme une beauté. Le poète Friedrich Rückert consacre l'une de ses œuvres, Mit drei Moosrosen, à ces trois jeunes dames. Le titre se traduit approximativement par "Trois Roses de Mousse".

Mariage et enfants 
Le 28 septembre 1805, elle épouse Paul-Charles de Wurtemberg mais ce n'est pas un mariage heureux. Paul a plusieurs liaisons. Cependant, au cours de leur mariage, ils ont cinq enfants :

 Charlotte de Wurtemberg (1807-1873) ; mariée avec Michel Pavlovitch de Russie, en prenant le nom de "Elena Pavlovna" lors de sa conversion à l'Église orthodoxe russe.
 Frédéric de Wurtemberg (1808-1870) ; marié à sa cousine, la princesse Catherine de Wurtemberg.
 Le prince Paul de Wurtemberg (1809-1810) ; décédé en bas âge
 Pauline de Wurtemberg (1810-1856) ; mariée à Guillaume de Nassau (1792-1839)
 Auguste de Wurtemberg (1813-1885) ; marié à Marie Bethge

Le couple se sépare peu après la naissance de son cinquième enfant. L'idée de divorce est rejetée par le roi de Wurtemberg. Charlotte vit dans une maison qui s'appelle la Souveraineté à Hildburghausen. Sa fille aînée, la princesse Charlotte, lui rend visite assez souvent. Son frère, Frédéric, est également un visiteur fréquent.

Charlotte meurt au Palais Royal dans le centre de Bamberg et est enterrée dans la crypte de la Maison de Wurtemberg à Ludwigsburg.

Peu après la mort de Charlotte, Paul se remarie. Charlotte est la grand-mère maternelle de Sophie de Nassau, reine consort de la Suède (1872-1907).

Ascendance

Liens externes 
 
 
 

Naissance en juin 1787
Naissance à Hildburghausen
Naissance dans le duché de Saxe-Hildburghausen
Décès en décembre 1847
Décès à Bamberg
Décès dans le royaume de Bavière
Décès à 60 ans
Princesse de Saxe-Hildburghausen
Princesse de Saxe-Altenbourg
Princesse de Wurtemberg